En Pologne, Lipiny est le nom de :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Lipiny, village du powiat de Dębica

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lipiny, village du powiat de Chodzież
 Lipiny, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 Lipiny, village de la gmina de Osiek Mały
 Lipiny, village de la gmina de Przedecz

 dans la voïvodie de Łódź :
 Lipiny, village du powiat de Kutno
 Lipiny, village du powiat de Łódź-est
 Lipiny, village de la gmina de Warta
 Lipiny, village de la gmina de Złoczew

 dans la voïvodie de Lublin :
 Lipiny, village du powiat de Łuków
 Lipiny, village du powiat d'Opole Lubelskie

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Lipiny, village du powiat de Nowa Sól

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Lipiny, village du powiat de Ciechanów
 Lipiny, village du powiat de Mińsk
 Lipiny, village du powiat d'Otwock
 Lipiny, village du powiat de Przysucha
 Lipiny, village du powiat de Radom
 Lipiny, village du powiat de Wyszków
 Lipiny, village du powiat de Zwoleń
 Lipiny, village de la gmina de Przesmyki
 Lipiny, village de la gmina de Zbuczyn

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Lipiny, village de la gmina de Dąbrowa Tarnowska

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Lipiny, village du powiat d'Augustów
 Lipiny, village du powiat de Hajnówka
 Lipiny, village du powiat de Siemiatycze

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Lipiny, village du powiat de Kielce
 Lipiny, village du powiat de Włoszczowa

 dans la voïvodie de Silésie :
 Lipiny, quartier de la ville de Świętochłowice